Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 1985 года проходил с 12 по 18 августа в городе Осло (Норвегия).

Формат турнира 
Матчи проводились по круговой системе — каждая команда играла с каждой по одному матчу. Шесть лучших команд квалифицировались на чемпионат мира 1986 года.

Турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Итоговое положение

Составы

Судьи 
  Абрахамсон
  Гордон
  Жан-Бернар Декуайер
  Индрелид
  Киш
  Кромбагс
  ван де Лак
  Рольф Людеке
  Ранц
  Тепо
  Хаммарстрём

Примечания

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1985

Ссылки 
 
 
 

Чемпионаты Европы в Норвегии
1985
1985 год в водном поло
Август 1985 года
Чемпионаты Европы в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Спорт в Норвегии в 1985 году
Водное поло в Норвегии